Johns kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter M. Johns
 Robert Marvin Johns

Robotskapade auktorsförkortningar